Barbora Krejčíková i Rajeev Ram eren la parella defensora del títol, però Ram va decidir no participar en aquest esdeveniment.

Krejčíková va reeditar el títol fent parella amb el croat Nikola Mektić. Per part de Krejčíková era el segon títol de Grand Slam en la prova de dobles mixts i el quart del seu palmarès, en canvi, per Mektić era el primer títol de Grand Slam del seu palmarès.

Caps de sèrie 

  Barbora Strýcová /  Marcelo Melo (1a ronda)
  Zhang Shuai /  Nicolas Mahut (renúncia)
  Gabriela Dabrowski /  Henri Kontinen (semifinals)
  Chan Hao-ching /  Michael Venus (2a ronda)

  Barbora Krejčíková /  Nikola Mektić (campions)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (quarts de final)
  Samantha Stosur /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)
  Hsieh Su-wei /  Neal Skupski (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 

2020
Competicions tennístiques del 2020